Кринг () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Чокань.
 Кринг () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Петирладжеле.